Hans Geisler ist der Name folgender Personen:

* Hans Geisler (1864–1912), deutscher Sänger (Bariton), siehe Hans Geißler (Sänger) 
 Hans Geisler (General) (Hans Ferdinand Geisler; 1891–1966), deutscher General
 Hans Geisler (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Joachim Geisler (1934–2015), deutscher Altphilologe
 Hans-Joachim Geisler (* 1955), deutscher Schwimmsportler

Siehe auch:
 Hans Geißler